

Geografia
 Argentina
 Amboy – comune del dipartimento di Calamuchita

 Stati Uniti d'America
 Amboy – comunità non incorporata della contea di San Bernardino, California
 Amboy – città della contea di Lee, Illinois
 Amboy –  città della contea di Miami, Indiana
 Amboy – township della contea di Hillsdale, Michigan
 Amboy – città della contea di Blue Earth, Minnesota
 Amboy – città della contea di Oswego, New York
 Amboy – census-designated place della contea di Clark, Washington
 Perth Amboy – comune della Contea di Middlesex, New Jersey
 South Amboy – comune della contea di Middlesex, New Jersey

Altro
 12465 Perth Amboy – asteroide della fascia principale
 The Amboy Dukes – gruppo rock statunitense
 The Amboy Dukes – primo album del gruppo omonimo